

Віті — місто, штат Вісконсин
 Віті — селище, штат Вісконсин